Daniel Gooch ist der Name folgender Personen:

* Daniel Gooch (1816–1889), britischer Eisenbahningenieur und Politiker
 Daniel Linn Gooch (1853–1913), US-amerikanischer Politiker
 Daniel W. Gooch (1820–1891), US-amerikanischer Politiker